Jakob Leuenberger ist der Name folgender Personen:

* Jakob Leuenberger (Politiker, 1823) (1823–1871), Schweizer Rechtswissenschaftler und Politiker
 Jakob Leuenberger (Politiker, 1861) (1861–1948), Schweizer Politiker (BGB)